CHAIN – standard di comunicazione per elettrodomestici.
 Chain – album della boy band giapponese KAT-TUN.
 Chain – EP della boy band sudcoreana NCT 127 del 2018.